ASCII может значить:

 ASCII — американская стандартная кодировочная таблица для печатных символов и некоторых специальных кодов.
 ASCIIZ (Нуль-терминированная строка) — способ представления строк в памяти компьютера, при котором конец строки отмечает специальный нуль-символ (код ASCII 0x00).
 ASCII-графика — форма изобразительного искусства, использующая символы ASCII для представления изображений.
 ASCII (компания)
 ASCII R800 — 8-разрядный микропроцессор, разработанный и производимый компанией ASCII (Япония) специально для использования в бытовых компьютерах стандарта MSX Turbo R.
 ASCII Media Works — японское издательство.
 (3568) ASCII — астероид.

См. также 
 АСКИ — ассоциация книгоиздателей России

Примечания